Rio das Antas, Anta heißt in Südamerika der Tapir, bezeichnet mehrere Flüsse in Brasilien, darunter:

Goiás:
 Rio das Antas (Rio Corumbá), Zufluss des Corumbá-IV-Stausees in Goiás
Paraná:
 Rio das Antas (Capivari), linker Nebenfluss des Rio Capivarin
 Rio das Antas (Imbituva), Nebenfluss des Rio Imbituva
 Rio das Antas (Oberer Ivaí), rechter Nebenfluss des Rio Ivaí
 Rio das Antas (Unterer Ivaí), linker Nebenfluss des Rio Ivaí
 Rio das Antas (Piquiri), rechter Nebenfluss des Rio Piquiri
 Rio das Antas (Tibaji), auch Ribeirão das Antas, rechter Nebenfluss des Rio Tibaji
Rio Grande do Sul:
 Rio das Antas (Rio Taquari), linker Quellfluss des Rio Taquari
Santa Catarina:
 Rio das Antas (Río Uruguay), rechter Nebenfluss des Río Uruguay 

Rio das Antas bezeichnet außerdem:
 Rio das Antas (Santa Catarina), Kleinstadt im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina